Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2002/03. је била прва созона Премијер лиге у којој су играли клубови из Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске. До ове сезоне клубови из Републике Српске и Федерације БиХ нису имали заједничка такмичења. Лига је имала 20 клубова, од чега 6 из Републике Српске и 14 из Федерације БиХ.

После одиграних 38 кола титулу првака освијили су играчи ФК Леотара. 
Због реорганизације лиге у следећој сезони и смањења броја клубова на 16 из лиге је испало шест клубова НК Јединство Бихаћ из Бихаћа, ФК Младост Гацко из Гацка, Вележ из Мостара, ФК Козара Градишка из Градишке, ФК Будућност Бановићи из Бановића и НК Босна Високо из Високог.

За европска такмичења су се пласирали ФК Леотар у прво коло квалификација за Лигу шампиона, ФК Жељезничаркао другопласирани и ФК Сарајево освајач купа у прво коло квалификација за УЕФА куп, а ФК Слобода Тузла у прво коло Интертото купа.

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2002/03.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

Резултати клубова у европским такмичењима 2003/04.

Види још 
 Премијер лига БиХ

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 BiH soccer

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2002/03.